Taisho steht für:
 Taisho, eine Solarperiode im ostasiatischen Lunisolarkalender, chinesisch Dàshǔ

Taishō steht für:
 den Taishō-Tennō, Tennō von Japan, zu Lebzeiten Yoshihito
 die Taishō-Zeit, seine Regierungszeit
 Taishō-ku (Osaka), einen Stadtbezirk der Stadt Osaka, Präfektur Osaka
 Taishō (Kōchi), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Kōchi (eingemeindet nach Shimanto (Kōchi))
 Taishō (Hokkaidō), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Hokkaidō (eingemeindet nach Obihiro)
 Taishō (Osaka), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Osaka (eingemeindet nach Yao (Osaka))